Родовід
 Родовід (телесеріал)
 Родовід (сайт)
 Родовід Банк